Valur Reykjavík, sportvereniging in IJsland
Válur, dorp op de Faeröer